

Onomastica
Buonfiglio – variante di Bonfiglio, nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Antonio Buonfiglio – politico italiano
Giuseppe Buonfiglio – militare e storico italiano

Pagine correlate
Bonfiglio